Michaëlis ist der Familienname folgender Personen:

 Gerrit Jan Michaëlis (1775–1857), niederländischer Landschafts- und Porträtmaler sowie Aquarellist, Radierer und Lithograf
 Karin Michaëlis (1872–1950), dänische Autorin
 Richard Michaëlis (1856–1941), deutscher Reichsgerichtsrat
 Sophus Michaëlis (1865–1932), dänischer Dichter
 Wilhelm Michaëlis (1840–1911), deutscher Chemiker

Siehe auch:
 Michaelis